Die Axt heißen die Filme
 Die Axt (1969), rumänischer Kriminalfilm
 Die Axt (1974), US-amerikanischer Horrorfilm
 Die Axt (2005), französischer Thriller